Malu se poate referi la:

Localități

Malu, Giurgiu, reședința comunei cu același nume
Malu, Ialomița
Malu, Vâlcea
Malu Alb, Galați
Malu Alb, Vâlcea
Malu (Bârla), Argeș
Malu (Godeni), Argeș
Malu Mare, Dolj, reședința comunei cu același nume
Malu Mierii, Dâmbovița
Malu Roșu, Ialomița
Malu Roșu, Olt
Malu Roșu, Prahova
Malu Spart, Giurgiu
Malu Vânăt, Argeș
Malu Vânăt, Prahova
Malu Vârtop, Vâlcea
Malu cu Flori, Dâmbovița, reședința comunei cu același nume

Cântăreți

María Lucía Sánchez Benítez (Malú), cântăreață spaniolă

Vezi și
Mal (dezambiguizare)
 Malu Roșu (dezambiguizare)
 Malu Vânăt (dezambiguizare)